Вячеслав Олегович Емельяненко (1 мая 1995 года, Москва, Россия) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник столичного «Торпедо». Карьеру начал в молодежной команде пермского «Амкара». Несколько лет выступал в первенстве ПФЛ за ялтинскую «Жемчужину» и смоленский «Днепр»/ЦРФСО.

В 2017 году был в командах первой лиги Литвы «Таурас» и .

В марте 2018 года оказался в латвийском клубе высшей лиги «Елгава». Дебютировал 1 апреля в матче первого тура против «Спартака» Юрмала (1:0).

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Жемчужина» Ялта
Игроки ФК «Днепр» Смоленск
Игроки ФК «Таурас»
Игроки ФК «Витис»
Игроки ФК «Елгава»